Il Friuli Grave Traminer aromatico è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Pordenone e Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: aromatico, intenso.
sapore: fine, caratteristico, secco.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Pordenone  (1990/91)  1286,99  
Pordenone  (1991/92)  1036,92  
Pordenone  (1992/93)  1600,93  
Pordenone  (1993/94)  1425,48  
Pordenone  (1994/95)  1267,11  
Pordenone  (1995/96)  1326,35  
Pordenone  (1996/97)  1477,88  
Udine  (1990/91)  369,67  
Udine  (1991/92)  161,91  
Udine  (1992/93)  208,11  
Udine  (1993/94)  133,77  
Udine  (1994/95)  188,79  
Udine  (1995/96)  166,6  
Udine  (1996/97)  179,48

Vini DOC della provincia di Pordenone
Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Traminer Aromatico